Тиджикжа́, ранее — Тиджикджа (, ) — город в юго-центральной Мавритании, административный центр области Такант, а также департамента Тиджикжа. Основан в 1680 году. Население по данным на 2010 год — 18 586 человек. Действует аэропорт Тиджикжа. Город расположен на высоте 323 м над уровнем моря. Соседние города и селения: Муджерия (65,8 км), Ксар-эль-Барка (46,4 км), Рашид (21,3 км), Ксар-эль-Хали (143,4 км), Будмейт (67,1 км).

Климат

Примечания 

Города Мавритании